Staeger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Staeger (1880–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Rudi Staeger (* 1947), österreichischer Jazz- und Rockmusiker sowie Musikproduzent